Финал соревнований по спортивной гимнастике в личном многоборье среди мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года состоялись 28 июля в гимнастическом комплексе «Ариакэ». Около 70 гимнастов из 35 стран (98 гимнастов) соревновались в квалификационном раунде.

Дайки Хасимото из Японии в возрасте 19 лет стал самым молодым в истории чемпионом в личном многоборье по спортивной гимнастике среди мужчин. Сяо Жотэн из Китая завоевал серебряную медаль. Бронзу завоевал Никита Нагорный. Его медаль является первой для российской гимнастики в мужском личном многоборье с тех пор, как Алексей Немов выиграл золото на летних Олимпийских играх 2000 года.

Призёры

Квалификационный раунд 
24 июля состоялся квалификационный раунд, по итогам которого определялись участники многоборья и отдельных упражнений. По его результатам в финал пробились 24 гимнаста, при этом от одной страны борьбу за медали могли продолжить только 2 гимнаста. Баллы, набранные в квалификационном раунде, не учитывались в финале.

Финал

Примечания 

многоборье